Parade ou La Parade peut désigner :

Nom commun 
 Parade (étymologie), arrêt du cheval et du cavalier pour un passage en revue ;
 Parade (comportement animal), ensemble de comportements ritualisés de certaines espèces animales leur servant à communiquer ; 
 Parade (escrime), action par laquelle on contre une attaque, en escrime ;
 Parade (technique de combat), action par laquelle on défend, en sports de combat ;
 Parade (théâtre), petite pièce de théâtre comique ;
 Parade, autre nom du défilé organisé par les cirques, par exemple, pour attirer le public vers le chapiteau.

Patronyme 
Adolphe Parade (1802-1864) directeur de l'école des eaux et forêts de Nancy.

Toponyme 
 Parade (Burkina Faso), commune du Burkina Faso ;
 La Parade, ancienne commune française du département de la Lozère, en région Occitanie, intégrée depuis 1971 à Hures-la-Parade.

Série télévisée 

 , série télévisée canadienne diffusée du  au  sur .

Cinéma 

 Parade, film français de Jacques Tati sorti en 1974 ;
 , film japonais d'Isao Yukisada sorti en 2009 ;
 La Parade (), film serbe de Srđan Dragojević sorti en 2011.

Musique

Classique 

 Parade (ballet), ballet composé par Erik Satie en 1916/1917.

Chanson 

 , chanson de Dev présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de Lyrical School présente sur l'album Date Course sorti le .

Album 

 , album de GO!GO!7188 sorti le  ;
 , album de Minori Chihara sorti le  ;
 , album de Parade sorti le  ;
 , album de Plastic Tree sorti le  ;
 , album de Prince sorti le  ;
 , album de Spandau Ballet sorti le  ;
 , album d'Efterklang sorti le .

Autres 
 Parade, ballet de Léonide Massine créé en 1917 par les Ballets russes ;
 , ancien magazine britannique pour hommes.
 Parade, supplément hebdomadaire américain qui traite de célébrités, divertissement, alimentation, santé, fitness et jeux.